Zahoreni ist der Name mehrerer Orte:

 in Rumänien:
 Zahoreni (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani

 in der Republik Moldau:
 Zahoreni (Orhei), Gemeinde im Rajon Orhei